El término manzanita puede hacer referencia a:
 Lugares
 Manzanita, localidad estadounidense del condado de Marin, en el estado de California.
 Manzanita, localidad estadounidense del condado de San Diego, en el estado de California.
 Manzanita, ciudad estadounidense del condado de Tillamook, en el estado de Oregón.
 Plantas
 Manzanita, uno de los nombres comunes del género Arctostaphylos.
 Manzanita, nombre común de la especie Malvaviscus arboreus.
 Manzanita, nombre común de la Malpighia emarginata.
 Personas
 Manzanita, nombre artístico del cantante José Manuel Ortega Heredia.